Gremjatschje () ist ein russischer Ortsname:
 Gremjatschje (Belgorod), Dorf in der Oblast Belgorod
 Gremjatschje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Groß Berschkallen, 1938–1946: Birken (Ostpr.), Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Gremjatschje (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol
 Gremjatschje (Woronesch, Chocholski), Dorf im Rajon Chocholski, Oblast Woronesch
 Gremjatschje (Woronesch, Ramon), Dorf im Rajon Ramon, Oblast Woronesch